Příjmení Jiraský nebo Jiráský může nést:
 Jan Jiraský
 Zdeněk Jiráský (* 1969, Jičín) – český režisér a scenárista